

Кашино — село, Алейський район, Алтайський край
 Кашино — присілок, Александровський район, Владимирська область
 Кашино — село, Кіржацький район, Владимирська область
 Кашино — село, Кольчугинський район, Владимирська область
 Кашино — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Кашино — присілок, Волоколамський міський округ, Московська область
 Кашино — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Кашино — село, Сисертський міський округ, Свердловська область
 Кашино — зупинний пункт Ярославського напрямку Московської залізниці біля присілка Кашино Богородського міського округу

Див. також 
 Кашин
 Кашина (значення)